Mighty Morphin Power Rangers – pierwsza inkarnacja serialu Power Rangers, składająca się z trzech sezonów. Bazuje ona na japońskich serialach tokusatsu: Kyōryū Sentai Zyuranger (sezony 1–3), Gosei Sentai Dairanger (sezony 2–3) i Ninja Sentai Kakuranger (sezon 3).

Serial Mighty Morphin Power Rangers liczy łącznie 145 odcinków, zaś jego bezpośrednią kontynuację tworzy 10-odcinkowa miniseria Mighty Morphin Alien Rangers. Premiera produkcji odbyła się 28 sierpnia 1993 roku w Stanach Zjednoczonych, na antenie stacji Fox Kids. Finałowy odcinek został wyemitowany 27 listopada 1995 roku na tym samym kanale. Polska premiera serialu miała miejsce jesienią 1997 roku na antenie Polsatu.

W 2010 roku, amerykańska stacja ABC Kids wyemitowała zremasterowaną wersję Mighty Morphin Power Rangers, którą wzbogacono wizualnie komiksowymi efektami. Zremasterowana edycja składa się z pierwszych 32 odcinków serialu.

Serial doczekał się w 1995 roku wersji kinowej, zatytułowanej Mighty Morphin Power Rangers: The Movie. Film stanowi jednak odrębny twór i nie jest w żaden sposób powiązany z akcją serialu, choć część fabuły produkcji pokrywa się z wydarzeniami, które miały miejsce w pierwszych odcinkach trzeciego sezonu.

Fabuła

Sezon 1 
Po 10 tysiącach lat niewoli, zła czarownica Rita Odraza i jej lojalna służba została uwolniona, kiedy astronauci z rutynowej misji kosmicznej przypadkowo otworzyli na Księżycu magiczną puszkę, będącą więzieniem wiedźmy. Wypełniona złością, Rita postanawia podbić najbliższą planetę – Ziemię. Jej największy wróg, bohaterski mędrzec Zordon, cierpliwie czekał przygotowany na ten dzień. Z pomocą jego dowcipnego pomocnika, robota Alpha 5, Zordon rekrutuje drużynę „pięciu wybitnie uzdolnionych nastolatków” z Angel Grove – Jasona, Zacka, Kimberly, Billy’ego i Trini – która otrzymuje supermoce, o jakich nie mogli nawet marzyć, w celu obrony Ziemi jako Mighty Morphin Power Rangers. Wyposażeni w zainspirowane dinozaurami gigantyczne roboty-pojazdy, zwane Zordami, Power Rangers stają do walki z kosmicznymi siłami zła Rity Odrazy. Po kilku kolejnych porażkach, czarownica postanawia mieć własnego wojownika. W tym celu przejmuje władzę nad Tommym, który zostaje złym Zielonym Rangerem. Ostatecznie po kilku próbach Power Rangers przełamują klątwę Rity, zaś Tommy dołącza do drużyny.

Sezon 2 
Zmęczony ciągłymi porażkami Rity Odrazy, jej zwierzchnik – Lord Zedd – postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i osobiście zdobyć władzę nad Ziemią. Zdeterminowany do zniszczenia raz na zawsze drużyny Power Rangers, Zedd ma do dyspozycji całą armię potworów, stworzonych przez jego własny dotyk i zainspirowanych ziemską roślinnością i zwierzętami. Aby móc walczyć z jeszcze potężniejszym złoczyńcą, Power Rangers otrzymują nową i potężną moc w formie nowych zordów stylizowanych na mitologiczne istoty – Grzmotozordy. Tommy, który na zawsze utracił moce Zielonego Rangera, po pewnym czasie powraca do drużyny jako potężny Biały Ranger, nieustraszony bohater uzbrojony w Sabę, mówiący miecz, a także potężnego Tygrysozorda. Z drużyny Power Rangers odchodzą Jason, Zack i Trini, którzy będą reprezentować Angel Grove na światowej konferencji pokojowej, a w ich miejsce dołączają Rocky, Adam i Aisha.

Sezon 3 
Po przegranej walce i zniszczeniu Monet Mocy oraz Grzmotozordów, Power Rangers są zmuszeni do wyruszenia w podróż w celu odnalezienia sławnego mistrza ninja, Ninjora. Mistrz uczy ich sztuki ninja, przekazując im nowe moce i zdolności, a nawet osobiście pomaga drużynie w walce ze złem. W asyście nowych Ninjazordów, superbohaterowie są gotowi do kolejnych walk z Lordem Zeddem i Ritą. Tymczasem siły zła również zostają wzmocnione dzięki przybyciu na Księżyc brata Rity, Rito Revolto, a także ich ojca – Mistrza Vile. W trakcie serii z drużyny odchodzi Kimberly, która opuszcza Angel Grove w celu kontynuowania kariery sportowej, a w jej miejsce do zespołu dołącza Katherine.

Obsada

Rangersi

Sprzymierzeńcy

Wrogowie 

Źródło:

Zordy

Muzyka tytułowa 

Go Go Power Rangers, to muzyka tytułowa serii Mighty Morphin Power Rangers, wykorzystana m.in. w czołówce serialu. Dodatkowo utwór pojawiał się wielokrotnie w trakcie odcinków, w wersji z wokalem oraz instrumentalnej.

Sześć nut, które wspólnie tworzą tło muzyczne pod główne hasło piosenki (Go Go Power Rangers), stanowiły również dźwięk komunikatorów rangersów, stworzonych przez Billy’ego. Dźwięk komunikatorów pozostał bez zmian w seriach Zeo i Turbo, pomimo faktu, iż oba te seriale posiadały nowe piosenki czołówkowe.

Utwór Go Go Power Rangers podlegał kilkukrotnym remiksom na potrzebny innych serii Power Rangers – wersji kinowej Mighty Morphin z 1995 roku oraz sezonów Alien Rangers, Zeo, Samurai, Megaforce i Dino Charge.

Wersja polska

Sezony 1-2 
Wersja polska: na zlecenie Telewizji Polsat TELEFILM ŁÓDŹ
Tekst:
 Monika Kaźmierczak,
 Krzysztof Staroń,
 Ewa Puszczyńska,
Czytał: Piotr Dobrzyński

Sezon 3 
Wersja polska: STUDIO TELEFILM
Udział wzięli:
 Beata Olga Kowalska –
 Kimberly Hart,
 Katherine „Kat” Hillard,
 Aisha Campbell,
 Rita Odraza,
 pani Appleby,
 różne role
 Paweł Siedlik –
 Tommy Oliver,
 Adam Park,
 Alpha 5,
 Eugene „Czacha” Czaszkowicz,
 Rito Revolto,
 Baboo,
 por. Jerome B. Stone,
 różne role
 Grzegorz Pawlak –
 Rocky DeSantos,
 Billy Cranston,
 Zordon,
 Farkas „Mięśniak” Mięśniacki,
 Ninjor,
 Lord Zedd,
 Złoty,
 Płetwiarz,
 Przykurcz,
 Mistrz Zła,
 Ernie,
 różne role

W Polsce tę serię można było oglądać w wersji lektorskiej w telewizji Polsat (wszystkie odcinki), Polsat 2 (112 odcinków) oraz Jetix (54 odcinki, wersja ocenzurowana wzorem emisji w Wielkiej Brytanii). Premiera w Polsce miała miejsce jesienią 1997 roku w Polsacie. Później był kilkakrotnie powtarzany. Ostatni raz serial był emitowany od września 2003 do 18 lutego 2004 do 111. odcinka.

Spis odcinków 

=== Mighty Morphin Power Rangers (Sezon 1; 1993–1994) ===

 Mighty Morphin Power Rangers (Sezon 2; 1994–1995) 

 Mighty Morphin Power Rangers (Sezon 3; 1995)

Film

Pierwotna wersja odcinka pilotowego

Wersja zremasterowana (2010)

Zobacz też 
 Power Rangers
 Mighty Morphin Alien Rangers

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Logo
 
 
 Mighty Morphin Power Rangers na stronie Power Rangers Central
 Mighty Morphin Power Rangers (sezon 1) na Power Rangers Wiki
 Mighty Morphin Power Rangers (sezon 2) na Power Rangers Wiki
 Mighty Morphin Power Rangers (sezon 3) na Power Rangers Wiki

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastyczne
Amerykańskie telewizyjne seriale sensacyjne
Power Rangers
Seriale telewizyjne emitowane od 1993
Seriale telewizyjne zakończone w 1995